Milsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Milsjön, Dalarna, sjö i Filipstads kommun, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun,  (1,51 km²)
Milsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,41 km²)

Se även
Millsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn